Ra és un personatge de l'univers Stargate, interpretat per Jaye Davidson en la pel·lícula original.

Història 
Es tracta d'un dels Senyors del Sistema més poderosos i influents en els inicis de la història de Stargate, i també un dels més longeus. Va arribar a la Terra fa uns 10.000 anys cercant un nou amfitrió, i va ser aleshores quan va descobrir que el cos humà era perfecte per a aquest objectiu, ja que era fàcil de curar i regenerar gràcies als sarcòfags, aparells de tecnologia goa’uld. Va adoptar el paper del déu egipci Ra, i va governar a la Terra durant mil·lennis, fins que una gran revolta el va obligar a abandonar el planeta i enterrar la porta estel·lar, emportant-se amb ell un elevat nombre d'esclaus amb destí al planeta Abydos.

Va enfrontar-se amb el coronel Jack O’Neill i el doctor Daniel Jackson quan aquests van viatjar a Abydos per primer cop, i va morir en esclatar-li una bomba de gran potència (que ell mateix planejava utilitzar per destruir la Terra) que en Jack i en Daniel van enviar-li a la seva nau uns segons abans que aquesta es detonés.

Té un fill, Her-ur, i una dona, Hathor, amb protagonisme a Stargate SG-1.

Enllaços externs 
 Ra a GateWorld  

Stargate
Personatges de ciència-ficció